

Топоніми 
Сайджьо — місто в Японії, в префектурі Ехіме.
Сайджьо — місцевість у місті Хіґасі-Хіросіма  префектури Хіросіма, в Японії.

Персоналії 
Сайджьо — японське прізвище.